

Film 
The Idiot – cortometraggio del 1914 diretto da Donald Crisp
The Idiot – cortometraggio del 1914 diretto da Travers Vale
The Idiot – film del 2014 diretto da Corey Shurge

Musica 
 The Idiot – album di Iggy Pop del 1977